Hauteville (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg

Hauteville (Ain)
Hauteville (Aisne)
Hauteville (Ardennes)
Hauteville (Marne)
Hauteville (Pas-de-Calais)
Hauteville (Savoie)
ook:
Hauteville-la-Guichard, Manche
Hauteville-lès-Dijon, Côte-d'Or
Hauteville-Lompnes, Ain
Hauteville-sur-Fier, Haute-Savoie
Hauteville-sur-Mer, Manche

La Hauteville, Yvelines